Barbarasco ima više značenja:
 Barbarasco, Genoa
 Barbarasco, Massa-Carrara